Лас Амапас има више значења:

 Лас Амапас, Понтоке (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Амапас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Амапас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Амапас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Амапас, Агропекуарија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Амапас, Ранчо ел Хито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику